jednorodność – w fizyce,
 jednorodność – cecha funkcji jednorodnej,
 jednorodność – w kosmologii.